Stoenești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Stoenești (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Stoenești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea
 Stoenești (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu

 Stoenești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Stoenești (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Stoenești (Florești-Stoenești), Dorf im Kreis Giurgiu
 Stoenești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova